Pollina ist:
 Pollina, Gemeinde in Sizilien, Italien

Pollina ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Pollina (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Billy Pollina (* 1961), US-amerikanischer Fernseh- und Filmproduzent
 Julian Pollina alias Faber (Sänger) (* 1993), Schweizer Singer-Songwriter 
 Madlaina Pollina, Schweizer Musikerin, Mitglied von Steiner & Madlaina
 Pippo Pollina (* 1963), italienischer Liedermacher und Musiker

Siehe auch:
 Polina